Stanisław Stefan Dobrzański (ur. 1891) – kapitan administracji Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Walecznych (dwukrotnie)
 Stanisław Dobrzański (1847–1880) – komediopisarz, aktor, reżyser i dyrektor teatrów
 Stanisław Dobrzański (ur. 1949) – polityk, były minister obrony narodowej

Przypisy